Os Fernández puede referirse a:

Os Fernández (Crecente), lugar de la parroquia de Crecente, concello de Crecente.
Os Fernández (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Trives, concello da Puebla de Trives.
Os Fernández (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Chaguazoso, concello de Villarino de Conso.
Os Fernandes, lugar de la parroquia de Frades, concello de Frades.